Ayensua, monotipski biljni rod iz porodice tamjanikovki čiji je jedini predstavnik A. uaipanensis, endem iz Venezuele. Prvi puta opisana je 1957. pod imenom Barbacenia uaipanensis

Po životnom obliku je hamefit

Sinonimi 
 Brocchinia uaipanensis (Maguire) Givnish
 Barbacenia uaipanensis Maguire
 Vellozia uaipanensis (Maguire) L.B.Sm.

Izvori 

Brocchinioideae
Flora Venezuele